Којотиљос има више значења:

 Којотиљос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Којотиљос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Којотиљос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Којотиљос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Којотиљос (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Којотиљос (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Којотиљос (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Којотиљос (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Којотиљос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Којотиљос (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Којотиљос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику